Roscher ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Theodor Roscher (1782–1861), Gründer der Glasfabrik Döhlen
 Albrecht Roscher (1836–1860), deutscher Geograph und Afrikaforscher
 Alfred Roscher (* 1959), österreichischer Fußballspieler
 Britta Roscher (* 1971), deutsche Flötistin
 Carl Adolph Roscher (1852–1905) Gründer der "Oberlausitz'schen Webstuhlfabrik C.A. Roscher" in Neugersdorf/Sachsen und der "Nordböhmischen Webstuhlfabrik C.A. Roscher" in Georgswalde (Jiříkov) 
 Carl Roscher (1846–1920), deutscher Volkswirt, Jurist und Ministerialdirektor 
 Else Roscher (1890–1953), deutsche Schauspielerin und Drehbuchschreiberin
 Ewald Roscher (1927–2002), deutscher Skispringer und Bundestrainer in Deutschland und der Schweiz
 Falk Roscher (* 1944), deutscher Jurist und Hochschulrektor
 Friedrich Roscher (1890–1968), deutsch-US-amerikanischer Maler sowie Volkswirt und Erfinder 
 Gerd Roscher (* 1943), deutscher Dokumentarfilmer und Hochschullehrer
 Gustav Roscher (1852–1915), deutscher Jurist und Polizeipräsident der Stadt Hamburg
 Hans Roscher (1781–1869), deutscher Kaufmann
 Hans Meyer-Roscher (1907–nach 1979), deutscher evangelischer Geistlicher, Superintendent und Kirchenhistoriker

 Helmut Roscher (1917–1992), deutscher SS-Oberscharführer
 Johann Theodor Roscher (1755–1829), kurfürstlich sächsischer, später königlich preußischer Hütteninspektor der Spiegelglashütte Friedrichsthal
 Josef Roscher (1860–1932), österreichischer Komponist 
 Letizia Roscher (* 2004), Eiskunstläuferin 
 Max Roscher (1888–1940), Reichstagsabgeordneter in der Weimarer Republik für die KPD

 Monika Roscher (* 1984), deutsche Jazz- und Independent-Gitarristin und Bigbandleiterin
 Nina Roscher (1938–2001), US-amerikanische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Paul Roscher (1913–1993), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Rainer Roscher (1924–2017), deutscher Lehrer, Musiker, Chorleiter und Komponist sowie Sachbuchautor

 Walter Meyer-Roscher (1935–2020), deutscher evangelischer Theologe, Oberlandeskirchenrat, Landessuperintendent
 Wilhelm Roscher, eigentlich Georg Friedrich Wilhelm Roscher (1817–1894), deutscher Nationalökonom
 Wilhelm Heinrich Roscher (1845–1923), deutscher klassischer Philologe
 Wilhelm Theodor Roscher (1818–1893), deutscher Richter und Parlamentarier
 Willy Roscher (1900–1957), deutscher Schachhistoriker, Schachkomponist und Schachfunktionär
 Wolfgang Roscher (1927–2002), deutscher Musikpädagoge

Siehe auch:
 Rosher (Charles Rosher, 1885–1974)